Nummijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nummijärvi (sjö i Södra Österbotten), 
 Nummijärvi (sjö i Nyland),

Se även 
 Slaget vid Nummijärvi

Robotskapade Finlandförgreningar